Дмитрий Бахметьев:
 Бахметьев, Дмитрий Дмитриевич (1898 — 1963) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бахметьев, Дмитрий Ефремович — комендант Саратова в 1717 году, стольник.